Farcha ist der Name folgender Orte:

 Farcha (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

 Farcha (Gemeinde Weiz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark